Ригс може да се отнася за:
 Боби Ригс (1918 – 1995), американски тенисист
 Дерек Ригс (р. 1958), английски художник
 Илайъс Ригс (1810 – 1901), американски мисионер
 Рансъм Ригс (р. 1980), американски писател